Каменічна — село в окрузі Комарно Нітранського краю Словаччини.
 Каменічна — село в окрузі Усті-над-Орлиццю Пардубицького краю Чехії.